Daucus siler är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Hans Ludwig Krause. Daucus siler ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
siler